Le tournoi de Marseille est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 15 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits du Croate Borna Ćorić et du Polonais Jerzy Janowicz. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Lucas Pouille et Nicolas Mahut. 
 Après sa finale perdue à Rotterdam, Gaël Monfils renonce à participer au tournoi en raison d'une pointe aux ischio-jambiers. Il l'avait déjà envisagé deux semaines auparavant en conférence de presse à Montpellier. Il est remplacé par David Guez, lucky loser.
 Gilles Simon, tenant du titre, chute dès son entrée en lice face au Russe Teymuraz Gabashvili 6-3, 3-6, 6-7.
 En simple, Nick Kyrgios remporte son premier titre sur le circuit ATP en s'imposant en finale face à Marin Čilić.
 Mate Pavić et Michael Venus remportent quant à eux l'épreuve du double en battant Jonathan Erlich et Colin Fleming en finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Marseille
Tennis en France en 2016
Tennis en février 2016
Sport en France en février 2016